Петров, Игорь:
 Петров, Игорь Борисович (род. 1953) — советский и российский математик.
 Петров, Игорь Викторович (также Кочетков, род. 1970) — российский общественный деятель, активист ЛГБТ-сообщества.
 Петров, Игорь Владимирович (род. 1977) — российский юрист и историк.
 Петров, Игорь Вольдемарович (род. 1967) — российский актёр.
 
 Петров, Игорь Григорьевич (род. 1964) — советский и украинский футболист.
 Петров, Игорь Дмитриевич (1938—2017) — командир электромеханической боевой части АПЛ, Герой Советского Союза.
 Петров, Игорь Зинонович (род. 1965) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Петров, Игорь Романович (род. 1969) — российский историк.